Pedicellasteridae är en familj av sjöstjärnor. Pedicellasteridae ingår i ordningen Forcipulatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pedicellasteridae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Pedicellasteridae